Пётр Викторович Вегин (наст. фамилия Мнацаканьян, 1939—2007) — русский поэт, переводчик, редактор, художник.

Биография 
Родился в Ростове-на-Дону в семье армянина и русской. Фамилия по отцу Мнацаканьян. Образование среднее. Печатался как поэт с 1958—1959 (сначала под настоящей фамилией). Первый сборник стихов вышел в 1964 году, с 1969 года член Союза писателей СССР.

С 1963 года жил в Москве, по совету Андрея Вознесенского сразу взял псевдоним Вегин («красиво и загадочно», по выражению Вознесенского; в Москве к тому времени уже был поэт с фамилией Мнацаканян). В 1970-е и 1980-е годы Вегин часто ездил в творческие командировки по республикам СССР и странам мира, куда его направляла Иностранная комиссия Союза писателей СССР. Много занимался переводами поэзии с подстрочников разных языков. В советский период творчества лучшие книги поэзии Вегина — «Лёт лебединый», «Винтовая лестница», «Вальс деревенской луны», «Переплыви Лету», «Созвездие матери и отца». Был составителем ежегодного московского альманаха «День поэзии—1975», главный редактор которого — Евгений Винокуров. В этом альманахе произошла первая официальная публикация подборки стихов Владимира Высоцкого. Через 10 лет Вегин был соредактором этого альманаха вместе с поэтами Дмитрием Сухаревым и Алексеем Марковым. Вегин избирался ответственным секретарём Объединения поэтов Москвы, являлся влиятельным человеком в столичных литературных кругах и среди творческой богемы, охотно и изощрённо увлекался женщинами, был неоднократно женат. Имиджевым знаком Вегина был жёлтый платок, выглядывающий из кармана фиолетового пиджака. 

{{Врезка | Выравнивание = left | Содержание = <poem>
Марина! Трогается лёд,я у весны служу посыльным…
Весна, как синий вертолёт,спускается в ладонь России. </poem> Пётр Вегин}}

В сентябре 1989 года Вегин прилетел с дочерью Екатериной в США для участия в программе международного литературного семинара университета штата Айова. С сентября по декабрь — участник этого семинара. Возвращаться в СССР Вегин в это сложное, переломное время не захотел, рассчитывал на интересные творческие и преподавательские контракты в США.

С января 1990 года один семестр факультативно читал лекции на кафедре русского языка и литературы этого университета в Айова-Сити. Летний семестр работал в университете Индианы-Блумингтон. Женился и остался жить в США. Весной 1991 года переехал в Лос-Анджелес для работы в газете — еженедельнике «Панорама», где некоторое время жил по соседству и работал вместе с переводчиком из Москвы, членом Союза писателей СССР Камроном Хакимовым. Вегин долго работал главным редактором газеты еженедельника «Контакт».

30 мая 1996 года получил гражданство США. В 2003 году работал главным редактором газеты «Правда — русская и американская». Вышло 14 номеров газеты.

В 2000 году на выставке «Десять американских художников советского происхождения» в Доме художников на Крымском валу в Москве выставлялись три картины Вегина в духе импрессионизма, включая «Дождь в Нью-Йорке» и «Родина-мать».

В 2002 и в 2003 выпустил, как главный редактор, два номера литературно-художественного альманаха «Зеркало».

Занимался живописью. Как художник участвовал в разных выставках в США и России.

Переводил стихи поэтов США, Латвии, Армении, Украины, Грузии, Литвы.

В 2006 году в его квартире произошёл небольшой пожар. Судьба картин после его смерти неизвестна.

Последние годы жизни в США были отмечены для Вегина творческой невостребованностью, одиночеством, тоской и ностальгией по родине, усугублявшимися заболеванием гипертонией. 10 августа 2007 года был найден мёртвым на одной из улиц в Лос-Анджелесе.

 Творчество 
Вегин пишет пространно, часто повествовательно, любит прибегать к ассонансу вместо точной рифмы, подчас он пользуется переносом из строки в строку, что приближает их к прозе, а подчас допускает даже короткие прозаические вставки между стихами. Образный язык его стихов иногда соскальзывает в намеренный интеллектуализм, но никогда не теряет меткости.

Петр Вегин был яркой краской на фоне бесцветных лет и персонажей эпохи застоя. Талант этого поэта выражался в точности глазомера, в живой метафорической речи, в экспрессивности ритмического рисунка. Неистощимое депо метафор. Гигантский комбинат по производству праздничных салютов и фейерверков. Некоторые его стихи и поэмы, особенно свободные по форме, напоминали музыкальные пьесы-импровизации. Это своего рода словесный джаз…  

Опубликовал мемуарную книгу «Опрокинутый Олимп». «Это — исповедь о моём времени, о людях, с которыми мне выпала честь идти рядом по жизни, о друзьях и товарищах, художниках и поэтах, о наших хитромудрых отношениях с властями, о тайном и явном противостоянии КГБ, о девушках, которых мы любили и прекрасней которых никого не было и нет. Василий Аксёнов, Булат Окуджава, Борис Слуцкий, Эрнст Неизвестный, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Юнна Мориц, Павел Антокольский, Евгений Винокуров, Варлам Шаламов — о тех, кто составил славу нашего времени, об их нелёгких и зачастую трагических судьбах». Иначе в 2019 году оценил эту книгу поэт и литературный критик Сергей Мнацаканян в статье к 80-летнему юбилею Вегина: «Крайне интересно, как искажается в мемуарах недавнее прошлое, меняется ретроспектива и переоцениваются реальные роли, события и лица».

 Книги 
 Притяжение — сборник стихов 1964
 Винтовая лестница — Лирика (Москва, Молодая гвардия, 1968)
 Переплыви Лету — Лирика (Москва, Молодая гвардия, 1973)
 Лет лебединый — Стихи (Москва, Советский писатель, 1974)
 Зимняя почта — Стихотворения и поэмы (Москва, Современник, 1978; Новинки «Современника»)
 Над крышами — Стихи (Москва, Советский писатель, 1979)
 Созвездие Отца и Матери — Лирика. (Гравюры С. Красаускаса. — Москва, Молодая гвардия, 1981)
 Вальс деревенской луны — Книга лирики (Москва, Советский писатель, 1983)
 Серебро — Стихотворения и поэмы (Москва, Современник, 1984)
 Избранное — (Вступ. ст. Ю. Мориц. — Москва, Советский писатель, 1986)
 Мастерская — (Москва, Современник, 1989)
 Раненая роза — (Москва, Правда, Б-ка «Огонек», 1989)
 Катины секреты — стихи для детей (Москва, Детская литература, 1989)
 Каменные колокола — сборник стихов (Ереван, 1989)
 Опрокинутый Олимп: роман-воспоминание (Красноярск, Красноярское изд-во, 2000)
 Опрокинутый Олимп: роман-воспоминание (Москва, Центрполиграф, 2001)
 Блюзы для бога — новые стихотворения (Лос-Анджелес, 2002)В переводе Вегина на русский язык вышли книги:''
 Каренц В. «Тропа под снегом» — Москва, 1971.
 Эдуардас Межелайтис «Огонь в ручье» стихи — Москва, 1984.

Источники 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник. — : Московский рабочий, 1987. — С. 76.

Примечания

Ссылки 
  
 Вегин о Высоцком
 Журнальный зал
 RT.KORR Россия Об искусстве, жизни, смерти и плагиате…
 http://www.inieberega.ru/node/319 Журнал Иные берега
 http://45parallel.net/petr_vegin/ Альманах «45-я параллель»
Поэты России
Поэты США
Русские поэты
Русские эмигранты третьей волны в США